Sunac China Holdings Limited (Sunac) — один из крупнейших операторов жилой и торговой недвижимости Китая и крупнейший девелопер Тяньцзиня (входит в число пятидесяти крупнейших компаний страны и в число 500 крупнейших компаний мира). Основан в 2003 году, официально зарегистрирован на Каймановых островах, фактическая штаб-квартира базируется в Тяньцзине. Контрольный пакет акций принадлежит основателю компании, миллиардеру Сунь Хунбиню. 

Sunac China Holdings специализируется на инвестициях в недвижимость и мультимедиа, разработке и управлении проектами в области жилой и торговой недвижимости, продаже и аренде жилой и коммерческой недвижимости. По состоянию на 2019 год выручка Sunac China Holdings составляла 18,9 млрд долл., прибыль — 2,5 млрд долл., активы — 104,4 млрд долл., рыночная стоимость — 23,6 млрд долл., в компании работало свыше 19 тыс. сотрудников.

История 
Sunac China Holdings был основан в 2003 году в городе Тяньцзинь бизнесменом Сунь Хунбинем, который до этого возглавлял компанию Sunco Group. С октября 2010 года акции Sunac China Holdings котируются на Гонконгской фондовой бирже.

В 2017 года Sunac China Holdings приобрёл за 6,6 млрд долл. туристические и гостиничные активы у пекинской компании Wanda Group (на тот момент это была вторая по величине сделка на рынке недвижимости Китая), а также долю в популярном потоковом сервисе Le.com, который базируется в Пекине (председателем правления Le.com стал Сунь Хунбинь). Кроме того, в 2017 году исполнительным директором Sunac стал сын Сунь Хунбиня, 27-летний Кевин Сунь.

В декабре 2018 года на фоне ужесточения налогового режима в Китае глава Sunac China Holdings Сунь Хунбинь перевел большую часть своей доли в компании (4,5 млрд долл.) в офшорный семейный траст South Dakota Trust (Британские Виргинские острова). Ранее аналогичные шаги предприняли владельцы Longfor Group и других китайских компаний. Оформлять активы за рубежом китайских миллиардеров вынудила новая политика китайских властей, которые решили увеличить налоговое бремя для богатых, чтоб сократить налоги для бедных граждан и уменьшить социальный разрыв в обществе.

Акционеры 
47,3 % акций Sunac China Holdings принадлежит Сунь Хунбиню. Крупнейшими институциональными инвесторами Sunac являются The Vanguard Group (2,06 %), FIL Investment Management (1,84 %), JPMorgan Asset Management (1,74 %), Investec Asset Management (1,19 %), BlackRock Fund Advisors (1,03 %), HSBC Global Asset Management (0,74 %), Value Partners Group (0,71 %), Norges Bank Investment Management (0,62 %) и Dimensional Fund Advisors (0,45 %).

Деятельность 
Основные активы Sunac China Holdings сосредоточены в городах Тяньцзинь, Пекин, Шанхай, Чунцин, Ханчжоу, Уси, Чэнду, Сиань, Цзинань, Нанкин, Ухань, Далянь и Циндао. Дочерний фонд Sunac Public Welfare Foundation финансирует проекты в сфере образования, развития сельских районов и защиты памятников архитектуры.

Дочерние компании 
 Sunac Real Estate Group
 Sunac Real Estate Investment Holdings
 Qiwei Real Estate Investment Holdings
 Yingzi Real Estate Investment Holdings
 Jujin Real Estate Investment Holdings 
 Zhuo Yue Real Estate Investment Holdings 
 Ding Sheng Property Investment Holdings
 Sunac Greentown Investment Holdings 
 Hainan Sunac Properties
 Jinke Property Group
 Sunac Services
 Sunac Culture & Tourism Group
 Sunac Culture Group
 Leshi Internet Information and Technology Corp

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Операторы недвижимости Китая
Компании Тяньцзиня